

Localidades

River Road (Carolina do Norte)
River Road (Washington)

Desambiguações de topônimos